A província do Cabo Setentrional é a maior em superfície de toda a África do Sul, e simultaneamente a menor em população. Não contém nenhum município metropolitano, e é a província com maior superfície de zonas de gestão distrital. Encontra-se subdividida em cinco municípios distritais, que estão por sua vez subdivididos em 27 municípios locais e 5 zonas de gestão distrital.

Cabo Setentrional
Cabo Setentrional